Hotel Diana steht für:

 Hotel Diana, heutiger Name des Can Sans (Tossa de Mar) in Tossa de Mar, Spanien
 Hotel Diana, früherer Name der Residenz Bleichröder in Heringsdorf